Гудзенко Анатолій Миколайович (1868—19??) — полковник, мандрівник, етнограф, дійсний член Імператорського Російського географічного товариства.
 Гудзенко Жанна Прокопівна (* 1939) — українська лікар-педіатр, докторка медичних наук, професорка.
 Гудзенко Пантелеймон Петрович — український історик, архівіст, археограф і організатор науки.
 Гудзенко Прокіп Микитович — український радянський педіатр, професор.
 Гудзенко Семен Петрович — російський поет українського походження.
 Гудзенко Юрій Олегович (1973—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища
Прізвища на -енко